Strangers in the Night () — второй концертный альбом британской рок-группы UFO. Пластинка была записана во время гастролей группы по США и стала последней записью UFO с гитаристом Михаэлем Шенкером, до его возвращения в группу в 1993 году.

Альбом получил положительные отзывы критиков и считается одним из лучших концертных альбомов 1970-х годов. Strangers in the Night оказал влияние на последующие поколения музыкантов, в частности, на группы новой волны британского хеви-метала.

Запись 
Альбом был записан в ходе гастролей UFO по США осенью 1978 года. Продюсированием альбома занимался Рон Невисон, который работал и над двумя предыдущими дисками группы. Невисон и его помощник Майк Клинк отправились в тур вместе с группой и с записывающем оборудованием. Для записи были выбраны 6 концертов группы в городах Чикаго, Иллинойс; Кеноша, Висконсин; Янгстаун, Огайо; Колумбус, Огайо и Луисвилл, Кентукки. После того, как запись была закончена, Невисон вернулся в студию Record Plant в Лос-Анджелесе, чтобы выбрать лучшие из записанных песен и составить из них альбом. Песни, которые в конечном итоге попали на диск, были взяты с концертов в Чикаго и Луисвилле. Некоторые из песен были достаточно продолжительными, кроме того, Невисон считал качество записи достаточно высоким и поэтому предложил сделать альбом двойным, однако для полноценного двойного альбома недоставало двух песен. Поэтому группа записала в студии песни «Mother Mary» и «This Kid’s», на которые впоследствии был наложен шум и аплодисменты зрителей.

Название альбома появилось благодаря продюсеру альбома. По словам Невисона, он работал над альбомом в студии и решил сделать перерыв на обед. В соседнем кафе, когда он вошёл, играла песня Фрэнка Синатры «Strangers in the Night». Невисон решил, что это будет хорошим названием для альбома, и его идея получила одобрение группы и лейбла.

Конфликт с Шенкером 
Strangers in the Night стал последним альбомом UFO с гитаристом Михаэлем Шенкером до его возвращения в 1993 году. Шенкер покинул группу в ноябре 1978, ещё до того, как была выпущена пластинка. Существуют несколько версий о причинах его ухода из группы. По одной из версий, которую подтверждает Пол Рэймонд, Шенкер не был доволен звучанием своей гитары и хотел переписать некоторые из своих гитарных партий в студии либо использовать запись с другого концерта, где гитара звучала иначе, однако Невисон отказал ему в этом. В 2016 году, в своём интервью журналу Classic Rock продюсер говорил, что дискуссия разгорелась из-за вариантов звучания песни «Rock Bottom». Существовали слухи, что Пол Чэпмен, который заменил ушедшего Шенкера, перезаписал некоторые из его партий. Однако гитара Шенкера также записалась через микрофоны у барабанов, что сделало какую-либо перезапись невозможной. По другой версии, Шенкер ушёл из UFO из-за разногласий с вокалистом Филом Моггом. Сам гитарист так объясняет причину своего ухода: «Мне было интересно играть музыку, а им рок-н-ролл».

Выпуск альбома 
Альбом был выпущен на лейбле Chrysalis в январе 1979 года. Пластинка попала в чарты только двух стран. В британском чарте диск достиг седьмой строчки, что является наивысшим достижением группы и по сей день. В США альбом занял 42 строчку.

Рон Невисон считает, что такой незначительный успех в чартах объясняется тем, что Chrysalis плохо занимались продвижением альбомов UFO. По его словам: «…если в те годы [конец 70-х] кто-либо приходил в музыкальный магазин, то не находил там эти альбомы».

Вместе со Strangers in the Night были также выпущены два мини-альбома. Первый включал в себя песни «Doctor Doctor» и «On with the Action», записанные в ходе тура по США, а также студийную версию «Try Me». Он достиг 35 места в UK Singles Chart, это первое попадание группы в британский топ-40. Благодаря этому группа появилась в программе Top of the Pops. На втором мини-альбоме были выпущены песни «Shoot Shoot», «Only You Can Rock Me» и «I’m a Loser». Релиз расположился на 48 месте британского чарта.

Переиздания 
Первое переиздание Strangers in the Night вышло в 1999 году на лейбле EMI, так Chrysalis был куплен EMI в 1991 году. Альбом был выпущен на одном диске и содержал два бонус-трека, песни «Hot ’N’Ready» и «Cherry». Трек-лист альбома был изменен, чтобы сделать его похожим на типичный сет-лист концертов UFO в 1978 году. Второй раз альбом был переиздан в 2008 году в рамках кампании по переизданию всех альбомов UFO, выходивших на лейбле Chrysalis. Трек-лист переиздания 2008 года был таким же, как в 1999 году. В аннотациях к переизданию было официально подтверждено, что песни «Mother Mary» и «This Kid’s» были записаны в студии, и затем на них был наложен шум зрителей.

Список композиций

Оригинальный альбом 
Авторы песен Фил Могг и Михаэль Шенкер, если не указано иное.

Диск 1

Диск 2

Переиздания 1999 и 2008 годов

Отзывы критиков 
Альбом получил восторженные отзывы от музыкальной прессы. Гарри Доэрти из Melody Maker считает, что концертные версии песен UFO лучше, чем студийные. Он пишет: «Песни, которые в студии звучали посредственно, „оживают“, когда их исполняют на концерте». Говард Джонсон из журнала Kerrang! утверждает, что Рону Невисону отлично удалось передать великолепную игру Шенкера на гитаре. Критик Грег Прато с сайта Allmusic поставил альбому 4,5 звезды из 5. По его мнению, Strangers in the Night один из лучших концертных альбомов 70-х годов. Он пишет: «В песнях „Mother Mary“ и „This Kid’s“ собраны лучшие элементы музыки, которыми, когда-то прославились Led Zeppelin (выразительные риффы, мощные ударные), а во вступлении „Love to Love“ музыканты демонстрируют отличное владение инструментами».

В 2013 году журнал Classic Rock включил альбом в список «Концертных альбомов, которые изменили мир».

Влияние 
Альбом оказал большое влияние на последующие поколения музыкантов и, в частности, на группы новой волны британского хеви-метала. Вокалист Def Leppard Джо Эллиотт назвал его одним из своих любимых альбомов. Бас-гитарист Iron Maiden Стив Харрис также высоко оценивает запись. Он написал аннотацию к переизданию Strangers in the Night 2008 года. Среди других музыкантов, которые отмечают влияние этой пластинки — участники Metallica, гитарист Diamond Head Брайан Татлер, гитарист Pearl Jam Майк Маккриди и бывший гитарист Guns N’Roses Слэш.

Участники записи 
Музыканты
 Фил Могг — вокал
 Михаэль Шенкер — соло-гитара
 Пол Рэймонд — ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Пит Уэй — бас-гитара
 Энди Паркер — ударные

Производство
 Рон Невисон — продюсер
 Майк Клинк — звукоинженер
 Hipgnosis — оформление

Позиция в чартах 
Альбом

Синглы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Альбомы UFO
Концертные альбомы 1979 года
Альбомы, спродюсированные Роном Невисоном
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Концертные альбомы Chrysalis Records